Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 1999 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

L'épreuve est remportée par Jonas Björkman et Patrick Rafter.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel de l'Open d'Australie

Navigation 

1999
Tennis en Australie en 1999
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 1999